Ed Deline (James Caan) is een personage in de televisieserie Las Vegas.

Verhaal
Hij was eerst het hoofd van beveiliging en wordt later ook President of Operations. Hij bestuurt het casino en zijn beveiliging op zijn eigen manier. Humaan maar met een gewelddadige stijl. Dit is te danken aan zijn oud-carrière bij de CIA. Hij is getrouwd met Jilian Deline en zij hebben één natuurlijke dochter Delinda Deline en één adoptiedochter Nessa Holt. 

Deline, Ed